Miejscowości w Czechach:
 Životice – gmina w powiecie Pilzno Południe
 Životice – część miasta Hawierzów w powiecie Karwina
 Dolní Životice – gmina w powiecie Opawa
 Hladké Životice – gmina w powiecie Nowy Jiczyn
 Horní Životice – gmina w powiecie Bruntál
 Životice u Nového Jičína – gmina w powiecie Nowy Jiczyn
 Životice u Dívčího Hradu – gmina katastralna w gminie Dívčí Hrad w powiecie Bruntál

Zobacz też:
 Żywocice – wieś w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Krapkowice